Grieben – comune tedesco
 Grieben – frazione della città tedesca di Tangerhütte
 Grieben – frazione del comune tedesco di Löwenberger Land